Sergi López i Ayats, actor català
 Sergi López i Miró, nedador català
 Sergi López i Segú, futbolista català
 Sergi López i Torras, basquetbolista català